Hanumangarh (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Hanumangarh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Hanumangarh